Percussion, en physique : une action consistant à provoquer un choc mécanique (percussion tenue lorsque l'outil ou l'objet est encore tenu à la main au moment du choc, percussion jetée lorsque l'arme est lancée). Leroi-Gourhan dans le premier volume de Évolution et Techniques (1943) a classé les outils à percussion tenue en trois familles : percussion lancée, posée avec percuteur et posée sans percuteur ;
 Percussion , en musique : les instruments utilisant ce phénomène ;
 Percussion, en médecine : une technique de l'examen clinique ;
 Percussion, en arts martiaux : type de techniques. Regroupe les frappes (poings, pieds, coudes, genoux) ;
 Percussion en balistique : le dispositif des armes à feu modernes utilisant ce phénomène pour la mise à feu ;
 Percussion, dans les sports tels que le rugby à XV : des actions consistant en un engagement physique du joueur jusqu'à un choc sur un joueur ou sur la ligne de défense adverse ;
 Gainsbourg Percussions, un album de Serge Gainsbourg (1964) ;
 Les Percussions de Strasbourg, groupe instrumental de percussions fondé en 1962.